Oberhöflein ist der Name folgender Orte:

 Oberhöflein (Gemeinde Höflein an der Hohen Wand), Katastralgemeinde und Ortschaft in Niederösterreich
 Oberhöflein (Gemeinde Weitersfeld), Katastralgemeinde und Ortschaft in Niederösterreich
 Oberhöflein (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Höflein
 Althöflein
 Großhöflein
 Kleinhöflein
 Oberhof (Begriffsklärung)
 Unterhöflein